Ayala se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco J. Ayala
 Ricardo Ayala